A Copa do Brasil de 2007 foi disputada por 64 times, classificados através dos campeonatos estaduais (54 vagas) e do ranking da CBF (10 vagas), tendo sido vencida pelo .

Em sua terceira final disputada, o Fluminense conquistou a sua primeira Copa do Brasil, e por muito pouco o Clássico Vovô não decidiu a competição, com o Botafogo tendo sido eliminado pelo Figueirense na fase semifinal pela regra do gol fora de casa. Roger Machado, que já havia conquistado três Copas do Brasil
pelo Grêmio, fez o gol do título do Fluminense e tornou-se o jogador recordista em conquistas da Copa do Brasil. Em 12 jogos o Fluminense obteve 6 vitórias, 5 empates e 1 derrota, 22 gols a favor e 11 contra. Adriano Magrão foi o artilheiro do time com 4 gols, seguido por Alex Dias e Thiago Silva, com 3 gols cada um, tendo seu ex-jogador Renato Gaúcho como técnico, o já consagrado Carlos Alberto na condução do time e o lançamento no time do meia Thiago Neves, então uma promessa, entre outros jogadores destacados como Arouca e Cícero.

Um mudança importante no regulamento da Copa do Brasil deste ano é que foi invertida a ordem de prioridades entre os campeonatos estaduais e o ranking histórico da CBF. Anteriormente, se uma equipe que estivesse entre os 10 primeiros colocados no ranking se classificasse através do campeonato estadual, a vaga era preenchida por uma equipe do mesmo estado. A partir deste ano, esta vaga será ocupada pela equipe em 11º lugar no ranking.

Os clubes que disputaram a Copa Libertadores da América de 2007 (, , ,
,  e ) não participaram deste torneio, devido ao conflito de datas com a competição continental.

Participantes

Estaduais e seletivas 

As 54 vagas destinadas aos clubes mais bem colocados em seus campeonatos estaduais são divididas entre as 27 federações de acordo com os pontos de seus clubes no ranking da CBF.

Os cinco primeiros colocados (São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná) têm direito a três vagas; os estados classificados entre o 6º e 22º lugar têm direito a duas vagas; e os cinco últimos colocados (Acre, Rondônia, Tocantins, Amapá e Roraima) têm direito a apenas uma vaga.

Normalmente, as equipes mais bem classificas nos campeonatos estaduais ficam com as vagas daquela federação. Porém, algumas federações realizam torneios, como a Taça Minas Gerais, a Copa FPF, em São Paulo,ou a Copa Paraná para classificarem um representante para a Copa do Brasil.

Ranking 
Com a definição dos 54 representantes das federações estaduais, os 10 clubes classificados pelo ranking da CBF, são:

 Grêmio-RS (1º), Flamengo-RJ (4º), São Paulo-SP (5º), Internacional-RS (8º), Santos-SP (10º) e Paraná-PR (23º) se classificaram à Copa Libertadores de 2007.
 Palmeiras-SP (7º), Cruzeiro-MG (9º), Botafogo-RJ (12º), Coritiba-PR (14º), Goiás-GO (15º), Sport-PE (16º), Vitória-BA (20º) e Santa Cruz-PE (21º) se classificaram através dos torneios estaduais (veja acima).

Sistema de disputa

Confrontos 

Na 1ª e 2ª fases, o time melhor qualificado no Ranking da CBF jogaria a primeira partida com o mando de campo do adversário. Caso este time vencesse a partida por 2 ou mais gols de diferença, estaria automaticamente classificado para a fase seguinte.

Nas fases seguintes, a ordem dos jogos foi definida por sorteio e a partida de volta era obrigatoriamente realizada.

(*) Jogaram a partida de ida em casa.

Final

Premiação

Classificação geral 
{| width=60%
|-
!colspan="2" bgcolor=#ffe5b4|<font color="B8860B">Equipe
!bgcolor=#ffe5b4 align="center"|<font color="B8860B">Pts
!bgcolor=#ffe5b4 align="center"|<font color="B8860B">J
!bgcolor=#ffe5b4 align="center"|<font color="B8860B">V
!bgcolor=#ffe5b4 align="center"|<font color="B8860B">E
!bgcolor=#ffe5b4 align="center"|<font color="B8860B">D
!bgcolor=#ffe5b4 align="center"|<font color="B8860B">EJ
!bgcolor=#ffe5b4 align="center"|<font color="B8860B">GP
!bgcolor=#ffe5b4 align="center"|<font color="B8860B">GC
!bgcolor=#ffe5b4 align="center"|<font color="B8860B">SG
|-
!bgcolor=#90ee90 align="center"|1
|bgcolor=#f5f5dc| Fluminense
|bgcolor=#f5f5dc align="center" P |23
|bgcolor=#f5f5dc align="center" J |12
|bgcolor=#f5f5dc align="center" V |6
|bgcolor=#f5f5dc align="center" E |5
|bgcolor=#f5f5dc align="center" D |1
|bgcolor=#f5f5dc align="center" EJ|0
|bgcolor=#f5f5dc align="center" GP|22
|bgcolor=#f5f5dc align="center" GC|11
|bgcolor=#f5f5dc align="center" S |11
|-
!bgcolor=#9adc90 align="center"|2
|bgcolor=#f5f5dc| Figueirense
|bgcolor=#f5f5dc align="center" P |24
|bgcolor=#f5f5dc align="center" J |12
|bgcolor=#f5f5dc align="center" V |7
|bgcolor=#f5f5dc align="center" E |3
|bgcolor=#f5f5dc align="center" D |2
|bgcolor=#f5f5dc align="center" EJ|0
|bgcolor=#f5f5dc align="center" GP|22
|bgcolor=#f5f5dc align="center" GC|13
|bgcolor=#f5f5dc align="center" S |9
|-
!bgcolor=#9acd32 align="center"|3
|bgcolor=#f5f5dc| Botafogo
|bgcolor=#f5f5dc align="center" P |21
|bgcolor=#f5f5dc align="center" J |10
|bgcolor=#f5f5dc align="center" V |6
|bgcolor=#f5f5dc align="center" E |3
|bgcolor=#f5f5dc align="center" D |1
|bgcolor=#f5f5dc align="center" EJ|0
|bgcolor=#f5f5dc align="center" GP|19
|bgcolor=#f5f5dc align="center" GC|11
|bgcolor=#f5f5dc align="center" S |8
|-
!bgcolor=#9acd32 align="center"|4
|bgcolor=#f5f5dc| Brasiliense
|bgcolor=#f5f5dc align="center" P |16
|bgcolor=#f5f5dc align="center" J |9
|bgcolor=#f5f5dc align="center" V |4
|bgcolor=#f5f5dc align="center" E |4
|bgcolor=#f5f5dc align="center" D |1
|bgcolor=#f5f5dc align="center" EJ|1
|bgcolor=#f5f5dc align="center" GP|15
|bgcolor=#f5f5dc align="center" GC|11
|bgcolor=#f5f5dc align="center" S |4
|-
!bgcolor=#FF8C00 align="center"|5
|bgcolor=#f5f5dc| Atlético Mineiro 
|bgcolor=#f5f5dc align="center" P |14
|bgcolor=#f5f5dc align="center" J |7
|bgcolor=#f5f5dc align="center" V |4
|bgcolor=#f5f5dc align="center" E |2
|bgcolor=#f5f5dc align="center" D |1
|bgcolor=#f5f5dc align="center" EJ|1
|bgcolor=#f5f5dc align="center" GP|10
|bgcolor=#f5f5dc align="center" GC|4
|bgcolor=#f5f5dc align="center" S |6
|-
!bgcolor=#FF8C00 align="center"|6
|bgcolor=#f5f5dc| Náutico
|bgcolor=#f5f5dc align="center" P |14
|bgcolor=#f5f5dc align="center" J |8
|bgcolor=#f5f5dc align="center" V |4
|bgcolor=#f5f5dc align="center" E |2
|bgcolor=#f5f5dc align="center" D |2
|bgcolor=#f5f5dc align="center" EJ|0
|bgcolor=#f5f5dc align="center" GP|19
|bgcolor=#f5f5dc align="center" GC|7
|bgcolor=#f5f5dc align="center" S |12
|-
!bgcolor=#FF8C00 align="center"|7
|bgcolor=#f5f5dc| Atlético Paranaense 
|bgcolor=#f5f5dc align="center" P |10
|bgcolor=#f5f5dc align="center" J |7
|bgcolor=#f5f5dc align="center" V |3
|bgcolor=#f5f5dc align="center" E |1
|bgcolor=#f5f5dc align="center" D |3
|bgcolor=#f5f5dc align="center" EJ|1
|bgcolor=#f5f5dc align="center" GP|13
|bgcolor=#f5f5dc align="center" GC|11
|bgcolor=#f5f5dc align="center" S |2
|-
!bgcolor=#FF8C00 align="center"|8
|bgcolor=#f5f5dc| Ipatinga
|bgcolor=#f5f5dc align="center" P |9
|bgcolor=#f5f5dc align="center" J |8
|bgcolor=#f5f5dc align="center" V |2
|bgcolor=#f5f5dc align="center" E |3
|bgcolor=#f5f5dc align="center" D |3
|bgcolor=#f5f5dc align="center" EJ|0
|bgcolor=#f5f5dc align="center" GP|9
|bgcolor=#f5f5dc align="center" GC|9
|bgcolor=#f5f5dc align="center" S |0
|-
!bgcolor=#C8C800 align="center"|9
|bgcolor=#f5f5dc| Atlético Goianiense 
|bgcolor=#f5f5dc align="center" P |10
|bgcolor=#f5f5dc align="center" J |6
|bgcolor=#f5f5dc align="center" V |3
|bgcolor=#f5f5dc align="center" E |1
|bgcolor=#f5f5dc align="center" D |2
|bgcolor=#f5f5dc align="center" EJ|0
|bgcolor=#f5f5dc align="center" GP|8
|bgcolor=#f5f5dc align="center" GC|9
|bgcolor=#f5f5dc align="center" S |-1
|-
!bgcolor=#C8C800 align="center"|10
|bgcolor=#f5f5dc| Sport 
|bgcolor=#f5f5dc align="center" P |9
|bgcolor=#f5f5dc align="center" J |5
|bgcolor=#f5f5dc align="center" V |2
|bgcolor=#f5f5dc align="center" E |3
|bgcolor=#f5f5dc align="center" D |0
|bgcolor=#f5f5dc align="center" EJ|1
|bgcolor=#f5f5dc align="center" GP|11
|bgcolor=#f5f5dc align="center" GC|3
|bgcolor=#f5f5dc align="center" S |8
|-
!bgcolor=#C8C800 align="center"|11
|bgcolor=#f5f5dc| Gama
|bgcolor=#f5f5dc align="center" P |7
|bgcolor=#f5f5dc align="center" J |5
|bgcolor=#f5f5dc align="center" V |2
|bgcolor=#f5f5dc align="center" E |1
|bgcolor=#f5f5dc align="center" D |2
|bgcolor=#f5f5dc align="center" EJ|1
|bgcolor=#f5f5dc align="center" GP|10
|bgcolor=#f5f5dc align="center" GC|10
|bgcolor=#f5f5dc align="center" S |0
|-
!bgcolor=#C8C800 align="center"|12
|bgcolor=#f5f5dc| Corinthians 
|bgcolor=#f5f5dc align="center" P |8
|bgcolor=#f5f5dc align="center" J |5
|bgcolor=#f5f5dc align="center" V |2
|bgcolor=#f5f5dc align="center" E |2
|bgcolor=#f5f5dc align="center" D |1
|bgcolor=#f5f5dc align="center" EJ|1
|bgcolor=#f5f5dc align="center" GP|8
|bgcolor=#f5f5dc align="center" GC|5
|bgcolor=#f5f5dc align="center" S |3
|-
!bgcolor=#C8C800 align="center"|13
|bgcolor=#f5f5dc| Coritiba 
|bgcolor=#f5f5dc align="center" P |8
|bgcolor=#f5f5dc align="center" J |6
|bgcolor=#f5f5dc align="center" V |2
|bgcolor=#f5f5dc align="center" E |2
|bgcolor=#f5f5dc align="center" D |2
|bgcolor=#f5f5dc align="center" EJ|0
|bgcolor=#f5f5dc align="center" GP|11
|bgcolor=#f5f5dc align="center" GC|9
|bgcolor=#f5f5dc align="center" S |2
|-
!bgcolor=#C8C800 align="center"|14
|bgcolor=#f5f5dc| Cruzeiro
|bgcolor=#f5f5dc align="center" P |9
|bgcolor=#f5f5dc align="center" J |6
|bgcolor=#f5f5dc align="center" V |2
|bgcolor=#f5f5dc align="center" E |3
|bgcolor=#f5f5dc align="center" D |1
|bgcolor=#f5f5dc align="center" EJ|0
|bgcolor=#f5f5dc align="center" GP|4
|bgcolor=#f5f5dc align="center" GC|3
|bgcolor=#f5f5dc align="center" S |1
|-
!bgcolor=#C8C800 align="center"|15
|bgcolor=#f5f5dc| Bahia
|bgcolor=#f5f5dc align="center" P |7
|bgcolor=#f5f5dc align="center" J |6
|bgcolor=#f5f5dc align="center" V |1
|bgcolor=#f5f5dc align="center" E |4
|bgcolor=#f5f5dc align="center" D |1
|bgcolor=#f5f5dc align="center" EJ|0
|bgcolor=#f5f5dc align="center" GP|9
|bgcolor=#f5f5dc align="center" GC|9
|bgcolor=#f5f5dc align="center" S |0
|-
!bgcolor=#C8C800 align="center"|16
|bgcolor=#f5f5dc| Avaí
|bgcolor=#f5f5dc align="center" P |5
|bgcolor=#f5f5dc align="center" J |6
|bgcolor=#f5f5dc align="center" V |1
|bgcolor=#f5f5dc align="center" E |2
|bgcolor=#f5f5dc align="center" D |3
|bgcolor=#f5f5dc align="center" EJ|0
|bgcolor=#f5f5dc align="center" GP|4
|bgcolor=#f5f5dc align="center" GC|7
|bgcolor=#f5f5dc align="center" S |-3
|-
!bgcolor=#FFFF00 align="center"|17
|bgcolor=#f5f5dc| Fortaleza 
|bgcolor=#f5f5dc align="center" P |6
|bgcolor=#f5f5dc align="center" J |3
|bgcolor=#f5f5dc align="center" V |2
|bgcolor=#f5f5dc align="center" E |0
|bgcolor=#f5f5dc align="center" D |1
|bgcolor=#f5f5dc align="center" EJ|1
|bgcolor=#f5f5dc align="center" GP|8
|bgcolor=#f5f5dc align="center" GC|6
|bgcolor=#f5f5dc align="center" S |2
|-
!bgcolor=#FFFF00 align="center"|18
|bgcolor=#f5f5dc| Palmeiras
|bgcolor=#f5f5dc align="center" P |6
|bgcolor=#f5f5dc align="center" J |3
|bgcolor=#f5f5dc align="center" V |2
|bgcolor=#f5f5dc align="center" E |0
|bgcolor=#f5f5dc align="center" D |1
|bgcolor=#f5f5dc align="center" EJ|1
|bgcolor=#f5f5dc align="center" GP|7
|bgcolor=#f5f5dc align="center" GC|2
|bgcolor=#f5f5dc align="center" S |5
|-
!bgcolor=#FFFF00 align="center"|19
|bgcolor=#f5f5dc| Vasco da Gama 
|bgcolor=#f5f5dc align="center" P |7
|bgcolor=#f5f5dc align="center" J |4
|bgcolor=#f5f5dc align="center" V |2
|bgcolor=#f5f5dc align="center" E |1
|bgcolor=#f5f5dc align="center" D |1
|bgcolor=#f5f5dc align="center" EJ|0
|bgcolor=#f5f5dc align="center" GP|11
|bgcolor=#f5f5dc align="center" GC|5
|bgcolor=#f5f5dc align="center" S |6
|-
!bgcolor=#FFFF00 align="center"|20
|bgcolor=#f5f5dc| Ulbra Ji-Paraná 
|bgcolor=#f5f5dc align="center" P |7
|bgcolor=#f5f5dc align="center" J |4
|bgcolor=#f5f5dc align="center" V |2
|bgcolor=#f5f5dc align="center" E |1
|bgcolor=#f5f5dc align="center" D |1
|bgcolor=#f5f5dc align="center" EJ|0
|bgcolor=#f5f5dc align="center" GP|6
|bgcolor=#f5f5dc align="center" GC|4
|bgcolor=#f5f5dc align="center" S |2
|-
!bgcolor=#FFFF00 align="center"|21
|bgcolor=#f5f5dc| Villa Nova 
|bgcolor=#f5f5dc align="center" P |7
|bgcolor=#f5f5dc align="center" J |4
|bgcolor=#f5f5dc align="center" V |2
|bgcolor=#f5f5dc align="center" E |1
|bgcolor=#f5f5dc align="center" D |1
|bgcolor=#f5f5dc align="center" EJ|0
|bgcolor=#f5f5dc align="center" GP|6
|bgcolor=#f5f5dc align="center" GC|5
|bgcolor=#f5f5dc align="center" S |1
|-
!bgcolor=#FFFF00 align="center"|22
|bgcolor=#f5f5dc| Paysandu
|bgcolor=#f5f5dc align="center" P |7
|bgcolor=#f5f5dc align="center" J |4
|bgcolor=#f5f5dc align="center" V |2
|bgcolor=#f5f5dc align="center" E |1
|bgcolor=#f5f5dc align="center" D |1
|bgcolor=#f5f5dc align="center" EJ|0
|bgcolor=#f5f5dc align="center" GP|4
|bgcolor=#f5f5dc align="center" GC|7
|bgcolor=#f5f5dc align="center" S |-3
|-
!bgcolor=#FFFF00 align="center"|23
|bgcolor=#f5f5dc| América de Natal
|bgcolor=#f5f5dc align="center" P |6
|bgcolor=#f5f5dc align="center" J |4
|bgcolor=#f5f5dc align="center" V |2
|bgcolor=#f5f5dc align="center" E |0
|bgcolor=#f5f5dc align="center" D |2
|bgcolor=#f5f5dc align="center" EJ|0
|bgcolor=#f5f5dc align="center" GP|4
|bgcolor=#f5f5dc align="center" GC|3
|bgcolor=#f5f5dc align="center" S |-1
|-
!bgcolor=#FFFF00 align="center"|24
|bgcolor=#f5f5dc| Goiás
|bgcolor=#f5f5dc align="center" P |5
|bgcolor=#f5f5dc align="center" J |3
|bgcolor=#f5f5dc align="center" V |1
|bgcolor=#f5f5dc align="center" E |2
|bgcolor=#f5f5dc align="center" D |0
|bgcolor=#f5f5dc align="center" EJ|1
|bgcolor=#f5f5dc align="center" GP|7
|bgcolor=#f5f5dc align="center" GC|5
|bgcolor=#f5f5dc align="center" S |2
|-
!bgcolor=#FFFF00 align="center"|25
|bgcolor=#f5f5dc| Noroeste 
|bgcolor=#f5f5dc align="center" P |4
|bgcolor=#f5f5dc align="center" J |3
|bgcolor=#f5f5dc align="center" V |1
|bgcolor=#f5f5dc align="center" E |1
|bgcolor=#f5f5dc align="center" D |1
|bgcolor=#f5f5dc align="center" EJ|1
|bgcolor=#f5f5dc align="center" GP|5
|bgcolor=#f5f5dc align="center" GC|5
|bgcolor=#f5f5dc align="center" S |0
|-
!bgcolor=#FFFF00 align="center"|26
|bgcolor=#f5f5dc| Portuguesa
|bgcolor=#f5f5dc align="center" P |4
|bgcolor=#f5f5dc align="center" J |3
|bgcolor=#f5f5dc align="center" V |1
|bgcolor=#f5f5dc align="center" E |1
|bgcolor=#f5f5dc align="center" D |1
|bgcolor=#f5f5dc align="center" EJ|1
|bgcolor=#f5f5dc align="center" GP|3
|bgcolor=#f5f5dc align="center" GC|2
|bgcolor=#f5f5dc align="center" S |1
|-
!bgcolor=#FFFF00 align="center"|27
|bgcolor=#f5f5dc| Treze
|bgcolor=#f5f5dc align="center" P |3
|bgcolor=#f5f5dc align="center" J |3
|bgcolor=#f5f5dc align="center" V |1
|bgcolor=#f5f5dc align="center" E |0
|bgcolor=#f5f5dc align="center" D |2
|bgcolor=#f5f5dc align="center" EJ|1
|bgcolor=#f5f5dc align="center" GP|3
|bgcolor=#f5f5dc align="center" GC|4
|bgcolor=#f5f5dc align="center" S |-1
|-
!bgcolor=#FFFF00 align="center"|28
|bgcolor=#f5f5dc| Ananindeua
|bgcolor=#f5f5dc align="center" P |3
|bgcolor=#f5f5dc align="center" J |3
|bgcolor=#f5f5dc align="center" V |1
|bgcolor=#f5f5dc align="center" E |0
|bgcolor=#f5f5dc align="center" D |2
|bgcolor=#f5f5dc align="center" EJ|1
|bgcolor=#f5f5dc align="center" GP|2
|bgcolor=#f5f5dc align="center" GC|6
|bgcolor=#f5f5dc align="center" S |-4
|-
!bgcolor=#FFFF00 align="center"|29
|bgcolor=#f5f5dc| America-RJ
|bgcolor=#f5f5dc align="center" P |5
|bgcolor=#f5f5dc align="center" J |4
|bgcolor=#f5f5dc align="center" V |1
|bgcolor=#f5f5dc align="center" E |2
|bgcolor=#f5f5dc align="center" D |1
|bgcolor=#f5f5dc align="center" EJ|0
|bgcolor=#f5f5dc align="center" GP|6
|bgcolor=#f5f5dc align="center" GC|5
|bgcolor=#f5f5dc align="center" S |1
|-
!bgcolor=#FFFF00 align="center"|30
|bgcolor=#f5f5dc| Vitória
|bgcolor=#f5f5dc align="center" P |5
|bgcolor=#f5f5dc align="center" J |4
|bgcolor=#f5f5dc align="center" V |1
|bgcolor=#f5f5dc align="center" E |2
|bgcolor=#f5f5dc align="center" D |1
|bgcolor=#f5f5dc align="center" EJ|0
|bgcolor=#f5f5dc align="center" GP|6
|bgcolor=#f5f5dc align="center" GC|6
|bgcolor=#f5f5dc align="center" S |0
|-
!bgcolor=#FFFF00 align="center"|31
|bgcolor=#f5f5dc| Juventude
|bgcolor=#f5f5dc align="center" P |4
|bgcolor=#f5f5dc align="center" J |4
|bgcolor=#f5f5dc align="center" V |1
|bgcolor=#f5f5dc align="center" E |1
|bgcolor=#f5f5dc align="center" D |2
|bgcolor=#f5f5dc align="center" EJ|0
|bgcolor=#f5f5dc align="center" GP|5
|bgcolor=#f5f5dc align="center" GC|6
|bgcolor=#f5f5dc align="center" S |-1
|-
!bgcolor=#FFFF00 align="center"|32
|bgcolor=#f5f5dc| Ceará
|bgcolor=#f5f5dc align="center" P |3
|bgcolor=#f5f5dc align="center" J |4
|bgcolor=#f5f5dc align="center" V |1
|bgcolor=#f5f5dc align="center" E |0
|bgcolor=#f5f5dc align="center" D |3
|bgcolor=#f5f5dc align="center" EJ|0
|bgcolor=#f5f5dc align="center" GP|3
|bgcolor=#f5f5dc align="center" GC|5
|bgcolor=#f5f5dc align="center" S |-2
|-
|- bgcolor=#ffe5b4
|colspan="12"|<small><font color="000000">PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; <small><font color="000000">EJ - eliminação de jogos (vencer por mais de 2 gols de saldo nas primeiras fases); <small><font color="000000">GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols;
|}

 Principais artilheiros 
5 gols

 André Lima (Botafogo)
 Dênis Marques (Atlético Paranaense)
 Dimba (Brasiliense)
 Victor Simões (Figueirense)

4 gols

 Dodô (Botafogo)
 Magrão (Corinthians)
 Fernandes (Figueirense)
 Adriano Magrão (Fluminense)
 Felipe (Náutico)
 Kuki (Náutico)

3 gols

 Rômulo (Atlético Goianiense)
 Fábio Saci (Bahia)
 Moré (Bahia)
 Allan Dellon (Brasiliense)
 Leandro (Coritiba)
 Ramón (Figueirense)
 Alex Dias (Fluminense)
 Thiago Silva (Fluminense)
 Neto Potiguar (Gama)
 Ferreira (Ipatinga)
 Florentín (Palmeiras)
 Renato (Vasco)

 Maiores públicos 
Exceto os jogos onde constam as informações dos públicos presente e pagante, todos os outros referem-se aos públicos pagantes.

 Fluminense 1–1 Figueirense, 64.669 (63.557 pagantes), 30 de maio de 2007, Maracanã.
 Cruzeiro 1–0 Palmeiras, 61.814, 26 de maio de 2007, Mineirão.
 Botafogo 3–1 Figueirense, 52.227 (64.114 pagantes), 23 de maio de 2007, Maracanã. (*)

(*) O público presente foi menor do que o pagante, ingressos promocionais (renda de R$ 107.791,00).''

Bibliografia 

 Epopeia Tricolor - A Conquista do Brasil e a Volta à América, por João Marcelo Garcez (2008).
 12º Passageiro - O diário de bordo de um assessor de imprensa, por Alexandre Bittencourt (2008).

Ligações externas 
 
 

 
Fluminense Football Club